Такао — многозначный термин:
 японская фамилия. Известные носители:
 Такао Кобаяси (род. 1961) — японский астроном
 Такао Синдзи (род. 1976) — японский игрок в го
 Такао Сайто (род. 1936) — японский мангака
 Такао Сайто (род. 1920) — японский кинооператор

 Такао — гора возле Токио
 Такао — железнодорожная станция в Токио
 Кладбище Такао — кладбище в Токио.

 «Такао» — тип тяжёлых крейсеров

См. также
 Линия Такао